Martinšćica je lahko:
 Martinšćica, Cres (Hrvaška)
 Martinšćica, Kostrena (Hrvaška)